Вадим Дмитриевич Охотников (1905—1964) — советский писатель-фантаст и инженер-изобретатель, заслуженный деятель науки и техники. Член Союза писателей СССР.

Биография 
Родился 23 марта 1905 года в городе Елец Орловской губернии.

Окончил Ленинградский институт инженеров звукового кино.
Работал инженером, в годы Великой Отечественной войны был начальником лаборатории НИИ-627 Наркомата электротехнической промышленности СССР. За разработку новых образцов вооружения 5 ноября 1944 года был награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Автор более двухсот изобретений и рационализаторских предложений в разных областях электроники и военной техники. 
В 1930-х годах им изобретена и разработана система звукозаписи в кино, с применением которой были сняты советские звуковые фильмы «Слава мира» Владимира Вайнштока и Аркадия Кольцатого (1932), «Люблю ли тебя?» Сергея Герасимова (1934), «Переворот».

Его научно-фантастические произведения являются популяризацией собственных научных, инженерных и технических идей и изысканий.

Последние 12 лет жизни Вадим Охотников провёл в селе Изюмовка близ Старого Крыма. Сохранился дом писателя.

Умер 31 июля 1964 года (на надгробии значится дата 30 июля). Похоронен на Старокрымском кладбище.

Личная жизнь 
Жена — детская писательница Валентина Осеева.

Библиография

Сборники и публикации 
 В глубь земли /Илл. А. Тарана //ВС, 1947. № 8. С. 45-51; № 9. С. 38-44; № 10. С. 53-57; № 11. С. 55-60.
 В мире исканийː научно-фантаст. повести и рассказы. — М.ː Детгиз, 1949. — 336 с.
 Дороги вглубьː научно-фантаст. повесть — М.ː Молодая гвардия, 1950. — 187 с.
 История одного взрыва. Рассказ //На грани возможного: Сб. НФ. — Горький: Кн. изд-во, 1950. С. 301—330.
 Покорители земных недр /Илл. Н. Фридмана //ЗС, 1948. № 10. С. 23-26.
 Разговор по существу. НФ рассказ /Илл. А. Катковского //ТМ, 1946. № 4. С. 22-24.
 Шорохи под землёй. /Илл. В. Высоцкого //ВС, 1947. № 1. С. 36-40.
 Шорохи под землёй. /Илл. В. Прусова //Искатель, 1964. № 3. С. 150—160.
 Электрические снаряды. НФ рассказ /Илл. В. Высоцкого //ТМ, 1946. № 5-6. С. 30-32; № 7. С. 25-27.

Ссылки 
  О Вадиме Охотникове на сайте Ладошки.com
 Произведения Вадима Охотникова на сайте «Старая фантастика»
 Повесть «Электрические снаряды»
 Краткая литературная энциклопедия. Охотников

Примечания 

Писатели СССР
Писатели России по алфавиту
Писатели России XX века
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Члены Союза писателей СССР
Писатели-фантасты СССР
Писатели-фантасты России
Похороненные в Старом Крыму
Популяризаторы науки